

События 
 Консулы Публий Марций Сергий Сатурнин и Луций Аврелий Галл.
 Север объявляет Коммода богом, себя — его братом, наследниками — своих сыновей Бассиана (Антонина) и Гету.

Скончались 
 Люй Бу, величайший воин Эпохи Троецарствия.
 Олимпиан (епископ Византийский).

См. также